Acharya (leraar), een spirituele leraar (pandit) in een van de hindoeïstische tradities
 Acharya (geslacht), een geslacht van vlinders